Морарь () — румынская и молдавская фамилия. Известные носители:

 Морарь, Виктор (в монашестве Викентий; род. 1953) — епископ Русской православной церкви.
 Морарь, Игорь Николаевич (род. 1974) — глава города Мурманска с 2022 года.
 Морарь, Иоанн (в монашестве Пахомий; 1936—2006) — румынский православный епископ.
 Морарь, Наталья Григорьевна (род. 1984) — молдавская журналистка и телеведущая.